Derailed - Punto d'impatto (Derailed), film del 2002
 Derailed - Attrazione letale (Derailed), film del 2005